Юндунов (Юндунова) — фамилия:

 Юндунов, Дамша — Герой Социалистического Труда, чабан, Могойтуйский район Агинского Бурятского национального округа.
 Юндунов, Цырен Бадмаевич — Герой Социалистического Труда, бригадир колхоза имени Кирова Курумканского аймака Бурят-Монгольской АССР.

 Юндунова, Сыбжит — Герой Социалистического Труда, старший чабан государственного племенного завода «Комсомолец» Чернышевского района Читинской области.